Анхелика Мария Хартман Ортис () (27 сентября 1944, Новый Орлеан, Луизиана, США) — мексиканская и американская актриса театра и кино, певица, продюсер и телеведущая музыкальных телепередач, внёсшая без малого значительный вклад в развитие мексиканского кинематографа, 94 работы в кино и телесериалах, юная звезда «Золотого века мексиканского кинематографа».

Биография 
Родилась 27 сентября 1944 года в Новом Орлеане в семье Арнольда Фредерика Хартмана и Анхелики де Хесус Ортис Сандоваль (1924—1996). Сестра её матери, Иоланда Ортис повела свою племянницу на вечеринку и встретилась с продюсером Грегорио Валлерштейном и тот пригласил Анхелику в свой фильм, так она по воле случая дебютировала в мексиканском кинематографе, будучи 6 летней и с тех пор приняла участие в 94 работе в кино и телесериалах в качестве актрисы и продюсера. Её родители были музыкантами, и она также решила стать певицей. В 1955 году дебютировала в качестве театральной актрисы, сыграв роли в ряде постановок. В качестве певицы записала очень много музыкальных альбомов, также спела песни к ряду заставок мексиканских телесериалов.

Личная жизнь 
Анхелика Мария вышла замуж за Рауля Вале и родила единственную дочь — актрису и певицу Анхелику Вале (1975), однако личная жизнь не сложилась, супруги развелись.

Фильмография

Теленовеллы 
 La fan (2017) … Valentina Gardiazabal
 Qué bonito amor (2012—2013) … Amalia García
 La casa de al lado (2011—2012)… Cecilia Arismendi
 Mi corazón insiste (2011)… Chabela Volcán
 Aurora (2010—2011) … Pasión Urquijo
 Amor sin maquillaje (2007) … Mariana
 Muchachitas como tú (2007) …. Ella misma
 La fea más bella (2006—2007) …. Doña Julieta Solís de Padilla
 Amar otra vez (2004) …. Balbina
 Tu historia de amor (2003) Esperanza/Martha Acuña
 Росалинда (1999) …. Soledad Romero
 La antorcha encendida (1996) …. Doña Bernarda de Muñiz
 Ложь во спасение (1996) …. Esperanza Martínez de De la Mora
 Agujetas de color de rosa (1994—1995) …. Elisa, viuda de Armendáres
 Herencia maldita (1986—1987) …. Adela Beltran
 El hogar que yo robé (1981) …. Andrea / Victoria
 Yara (1979) …. Yara
 Corazón salvaje (1977) …. Mónica Molnar
 El milagro de vivir (1975—1976) …. Aura Velasco
 Ana del aire (1973—1974) …. Ana
 Итальянка собирается замуж (1971—1972) …. Valeria Donatti
 Puente de amor (1969) …. Paula / Amelia
 Águeda (1968) …. Águeda
 El callejón del beso (1968)
 Leyendas de México (1968)
 Más fuerte que tu amor (1966) …. Alicia
 Cartas de amor (1960)

Многосезонные ситкомы 
 Mujeres asesinas …. Julia, encubridora (2009) (Julia Laviada)
 Tres generaciones como Laura la madre (1987—1990)
 Hora marcada (1989) …. Elena (episodio «Un guiño de ojo»)
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985—2007)
 Angélica María en... … (1984)
 El Chavo del 8 (1979) …. Yara

Художественные фильмы 
 Salsa Tel Aviv (2011)
 Luna escondida (2010)
 Años después (2010)
 La novia del mar/Sea of dreams (2003) …. Rina
 ¿Qué me va a hacer? (2002)
 Matar a un extraño (1983) …. Christina Carver
 La guerra de los pasteles (1978)
 Penthouse de la muerte (1977)
 Yo amo, tú amas, nosotros... (1974)
 Entre monjas anda el diablo (1972) …. María
 El premio Nobel del amor (1972) …. Leonarda Tomasa Isaaca
 ¡Quiero vivir mi vida! (1972) …. Lucía
 La verdadera vocación de Magdalena (1971) …. Magdalena / Irene Durán
 Ya se quién eres (te he estado observando) (1970) …. Rosalba
 Alguien nos quiere matar (1969) …. Carlota
 Corazón contento o Somos novios (1969)
 Como perros y gatos (1968)
 El cuerpazo del delito (1968) …. Angélica (episodio «La rebelde»)
 Romeo contra Julieta (1968)…. Mané
 Corazón salvaje (1968) …. Mónica Molnar
 5 de chocolate y 1 de fresa (1967) …. Esperanza / Brenda / Domitila
 Me quiero casar (1966)
 Sólo para ti (1966) …. Elena Montero
 Fray Torero (1966)
 El gángster (1964)
 Mi héroe (1964)
 Perdóname mi vida (1964)
 Adorada enemiga (1963) …. Patricia
 Mi alma por un amor (1963) …. Marga
 Napoleoncito (1963) …. Rosita
 La sombra de los hijos (1963) …. Nora
 Vivir de sueños (1963) …. María
 Bajo el manto de la noche (1962) …. Margot
 Mi vida es una canción (1962) …. Marta
 El señor… Tormenta (1962) …. Rosita
 Los Signos del zodiaco (1962) …. Sofía
 Tormenta en el ring (1962) …. Rosita
 El cielo y la tierra (1962) …. Marisa
 Cuatro curvas peligrosas (1961) …. Tere
 Las hijas del Amapolo (1960)
 Aventuras de la pandilla (1959) …. La Cachuquis
 La pandilla en acción (1959)
 La pandilla se divierte (1959)
 Triunfa la pandilla (1959)
 El buen ladrón (1956) …. Angélica
 Música de siempre (1956) …. Bailarina
 Sublime melodía (1956) …. Clarita
 Los gavilanes, con Pedro Infante (1956) …. Florecita
 El secreto de una mujer (1954)
 La cobarde (1952) …. Mara niña
 Secretaria particular (1952) …. Venus
 Sucedió en Acapulco (1952) …. Niña empleada por chantajistas
 Dos caras tiene el destino (1952) …. Rosa María
 La ausente (1951) …. Rosita
 Mi esposa y la otra (1951) …. Carmelita
 Sígueme corazón (1951) …. María Luisa
 Los amantes (1951) …. Gloria
 Fierecilla (1951) …. Rosita niña
 La hija de la otra (1950) …. Lupita pequeña
 Pecado (1950) …. Miguelito
 Una mujer decente (1950) …. Hijito de Rosa (Rodolfo)

Театральные работы 
 Emociones encontradas (segunda temporada)
 Mamá nos quita a los novios
 Весёлая вдова
 La Mujer del Año (segunda temporada)
 La Isla de los Niños
 Mamá ama el rock
 Una estrella
 Papacito Piernas Largas
 Te encontré en abril
 Trampas para un amor
 Gigi
 Marat Sade
 Cuando obscurezca
 Las fascinadoras
 El canto de la cigarra
 Mala semilla

Телевидение

Музыкальные телепередачи 
 TV musical
 Los Días Felices
 Programa Nescafé
 Siempre En Domingo
 Los Grandes Años Del Rock
 Éxitos Bacardi
 Arriba El Telón
 Hoy (2006—2008)

Награды и премии

Premios TVyNovelas

Premios Diosas de Plata

Premios ATP (Asociación de Periodistas Teatrales)

Premios Excelencia Musical (Academia Latina de la Grabación)

People en Español

Premios Bravo

Miami Life Awards

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Анхелики Марии.
 Официальная страничка актрисы в Твиттере.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Родившиеся в Новом Орлеане
Актрисы по алфавиту
Певцы и певицы по алфавиту
Продюсеры по алфавиту
Телеведущие по алфавиту
Актрисы Мексики
Актрисы США
Певцы и певицы Мексики
Певцы и певицы США
Продюсеры Мексики
Продюсеры США
Телеведущие Мексики
Телеведущие США
Лауреаты премии ATP
Лауреаты премии Bravo
Лауреаты премии Excelencia Musical
Лауреаты премии Miami Life Awards
Лауреаты премии People en Español
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)